Ein Torsionsmodul ist

 ein mathematisches Objekt, siehe Torsion (Algebra).
 ein anderes Wort für den Schubmodul eines Materials.